Alberto González – calciatore paraguaiano
 Alberto González – giocatore di baseball venezuelano
 Alberto González – schermidore argentino
 Alberto González – tennista panamense
 Alberto González – velista cileno
 Alberto Mario González – calciatore argentino
 Alberto González – martellista spagnolo